Princezna Katarina Jugoslávská (* 28. listopadu 1959) je anglická podnikatelka specializující se na kurzy etikety a dekora. Je členkou rozšířené bývalé jugoslávské královské rodiny.

Mládí 
Katarina se narodila v Londýně princezně Markétě Bádenské a princi Tomislavovi Jugoslávskému. Dynastie jejího otce byla po druhé světové válce sesazena a vykázána z Jugoslávie. Vyrůstala v exilu, převážně v Anglii. Má jednoho bratra, prince Nikola Jugoslávského, a dva nevlastní bratry, prince Jiřího a prince Michaela. Je sestřenicí Alexandra, korunního prince Jugoslávie.

Dobročinná činnost 
Katarina působila jako prezidentka Cechu cestovního ruchu ve Spojeném království. Byla královskou patronkou plesu královny Šarloty. V roce 2013 se stala patronkou Společnosti genealogů, kde vystřídala prince Michaela z Kentu. V roce 2015 se stala správkyní nadace Katie Cutler Foundation, charity na podporu oběti útoku Alana Barnese.

Osobní život 
Katarina se dne 5. prosince 1987 provdala za advokáta sira Desmonda de Silvu. Rozvedli se 6. května 2010. Měli jednu dceru jménem Victoria Marie Esmé Margarita de Silva.

Prostřednictvím své matky je Katarina praneteř Alžběty II. a prince Philipa, vévoda z Edinburghu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální webové stránky

Narození v roce 1959
Žijící lidé
Karađorđevićové
Nositelé Řádu svatého Sávy
Ženy